Conejo puede hacer referencia a:
 Los lepóridos (Leporidae), familia taxonómica de mamíferos lagomorfos.
 En particular, el conejo común o conejo europeo (Oryctolagus cuniculus).
 En gastronomía, la carne de conejo.
 En la astrología china, el signo del conejo .

Asimismo, en botánica, puede referirse a:
 El conejo, nombre común de la planta Castilleja tenuiflora.
 El conejo, nombre común de la planta Silene vulgaris.

También, puede hacer referencia a los siguientes lugares:
 .
 El Jardín Botánico de Conejo Valley, jardín botánico de 33 acres (134000m² o 13.4ha) de extensión que se encuentra en Thousand Oaks, California (Estados Unidos).

Asimismo, puede referirse a los siguientes personajes:
 El Conejo Blanco,  personaje ficticio del libro Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas.
 El Conejo de Pascua, personaje mítico que supuestamente trae golosinas a los niños para Pascua de Resurrección.
 El Conejo del metro parisino, personaje ficticio infantil que advierte a los niños el peligro de poner las manos en las puertas del metro de París (Francia).

Además, puede hacer referencia a las siguientes personas:
 Ana Isabel Conejo, también conocida como Ana Alonso (n.1970); poetisa y traductora española.
 Luis Gabelo Conejo (n.1960), exfutbolista costarricense.
 18 Conejo, decimotercer gobernante de la ciudad-Estado de Copán.